Niemcy:
 Wurmlingen – dzielnica Rottenburg am Neckar
 Wurmlingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen